WCR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Chandalar Lake (Alaska) (Stati Uniti)